Митридат се може односити на:

 Митридат I од Кија
 Митридат II од Кија
 Митридат III од Кија
 Митридат I Партски
 Митридат II Партски
 Митридат III Партски
 Митридат IV Партски 
 Митридат I од Понта
 Митридат II од Понта
 Митридат III од Понта
 Митридат IV од Понта
 Митридат V од Понта (Митридат Еуергет)
 Митридат VI од Понта (Митридат Еупатор)
 Митридат VII од Понта
 Митридат VIII од Понта
 Митридат од Пергама

или:

 Митридат (опиоид)